Rishøj ist der Name folgender Orte/Ortschaften in Dänemark:
 Rishøj (Astrup Sogn), Astrup Sogn
 Rishøj (Bislev Sogn), Bislev Sogn
 Rishøj (Gudum Sogn), Gudum Sogn (Lemvig Kommune)
 Rishøj (Mariager Sogn), Mariager Sogn
 Rishøj (Ormslev Sogn), Ormslev Sogn
 Rishøj (Skærum Sogn), Skærum Sogn
 Rishøj (Ulstrup Sogn), Ulstrup Sogn
 Rishøj (Valsgård Sogn), Valsgård Sogn

Siehe auch:
 Rishøj Boldklub – Fußballclub aus Køge